Ortenburg kan syfta på:

 Ortenburg, Bayern – en kommun i Landkreis Passau, Bayern, Tyskland
 Riksgrevskapet Ortenburg – ett tidigare grevskap i Niederbayern, Tyskland
 Slottet Ortenburg – ett slott i den tyska kommunen Ortenburg
 Grevskapet Ortenburg – ett tidigare grevskap i Kärnten, Österrike
 Ortenburg (Baldramsdorf) – en borgruin i den österrikiska kommunen Baldramsdorf
 Ortenburg (Bautzen) – en borg i den tyska staden Bautzen